Willey (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Willey (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Willey (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire